Это - список звёзд созвездия Треугольника,звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 

Треугольник (созвездие)
Треугольник